Măgurele több romániai település lehet:

 Serling Beszterce-Naszód megyei település román neve
 Măgurele, Ilfov megye
 Măgurele, Prahova megye
 Măgurele, Tulcea megye